Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1974 war die dritte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).

Meisterschaft 
Es wurden acht Rennen in der 1. und 2. Division ausgetragen. Das erste Rennen fand am 28. April auf dem Nürburgring und das letzte Rennen der Saison fand auf dem Hockenheimring am 29. September statt.

Zwei Rennen anderer internationaler Meisterschaften wurden zusätzlich in der DRM gewertet. Die teilnehmenden Fahrer erhielten zusätzlich Punkte in der DRM-Wertung.
Das 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring 1974 der Sportwagen-Weltmeisterschaft war das erste zusätzliche Rennen. Das zweite Rennen war der Große Preis der Tourenwagen der Tourenwagen-Europameisterschaft.

Dieter Glemser gewann im Ford Escort RS 1600 mit 137 Punkten seinen zweiten Meistertitel in Folge.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter waren nicht punkteberechtigt:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in der Punktewertung.

Anmerkung

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1974